RSI est une abréviation pour :
 Responsable de la sécurité de l'information dans les ministères et organismes du gouvernement du Québec ;
 Règlement sanitaire international : instrument juridique obligatoire pour les États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), destiné à renforcer la sécurité sanitaire internationale ;
 République sociale italienne ;
 Réel, symbolique et imaginaire ;
 Relative Strength Index : indicateur du surachat ou de survente en bourse, censé donner un signal de vente ou d'achat (Welles Wilder) ;
 Régime simplifié d'imposition : régime de déclaration pour les bénéfices fiscaux (bénéfice industriel et commercial, impôt sur les sociétés) ;
 Régime social des indépendants ;
 Retour sur investissement ;
 Repetitive Strain Injury, que l'on peut assimiler en français aux troubles musculosquelettiques ;
 Revue suisse de l'imprimerie ;
 Réaction sulfatique interne, une famille de réactions de dégradation endogènes des bétons.

Radiodiffusion 
 Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, les chaînes de radio et télévision en langue italienne du service public suisse (SRG SSR idée suisse) ;
 Radio Singapore International, station de radio singapourienne à diffusion internationale ;
 Radio Slovaquie Internationale, station de radio slovaque à diffusion internationale.